TUI pode referir-se a:

 TUI AG, uma empresa alemã de turismo
 TUIfly, uma empresa aérea alemã
 Tui, um municipio brasileiro
 Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, um grupo de torcidas brasileiros